Green Lantern (« lanterne verte » en français) désigne notamment :

 Green Lantern, une série de comics américaine.
 Green Lantern, une série télévisée d'animation américaine en image de synthèse, tirée des comics ci-dessus.
 Green Lantern (série animée, 1967), série télévisée d'animation américaine en trois épisodes de  produite par Filmation et diffusée en 1967 et 1968 sur le réseau CBS.
 Green Lantern : Le Complot (Green Lantern: First Flight), film d'animation américain réalisé par Lauren Montgomery, sorti en 2009 directement en vidéo
 Green Lantern, film américain de Martin Campbell sorti en 2011
 Green Lantern, montagnes russes du parc Six Flags Great Adventure
 Green Lantern Coaster, montagnes russes du parc Warner Bros. Movie World Australia
 Green Lantern: First Flight, montagnes russes du parc Six Flags Magic Mountain, relocalisées à La Ronde sous le nom de Vipère
 Green Lantern, cocktail européen à base de sirop de menthe et de vodka

Voir aussi